Valhalla Festival, een jaarlijks festival dat gehouden wordt in de RAI Amsterdam in december
 Walhalla (mythologie), een mythische plaats
 Valhalla (achtbaan), een waterbaan in Blackpool Pleasure Beach, 
 Valhalla (New York), een plaats in de Amerikaanse stad Mount Pleasant in de staat New York
 Valhalla (film), een Deense animatie film uit 1986